Okręty US Navy o nazwie USS  "Tatnuck":
 Pierwszy  był holownikiem typu Bagaduce. Zwodowany w 1918, skreślony z listy w 1946.
 Drugi  był pomocniczym holotniwkiem floty typu Sotoyomo. W służbie w latach 1944-71.

Tatnuck